ABN AMRO World Tennis Tournament 2011 — 39-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Роттердам, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2011 году турнир прошёл с 7 по 13 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Робин Сёдерлинг (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Робин Сёдерлинг выигрывает свой 2й одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 8й за карьеру.
 Жо-Вильфрид Тсонга уступает свой второй одиночный финал на соревнованиях ассоциации за карьеру.

Парный турнир

Факты 
 Юрген Мельцер выигрывает свой первый в году и 10й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Филипп Пецшнер выигрывает свой первый в году и 3й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 ABN AMRO World Tennis Tournament
 Мировой Тур ATP 2011 года
 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Нидерланды
Теннис
Февраль 2011 года
2011